Йозгат () — ил в центральной части Турции.

География 
Ил Йозгат граничит с илами: Чорум на северо-западе, Кырыккале на западе, Кыршехир на юго-западе, Невшехир на юге, Кайсери на юго-востоке, Сивас на востоке, Токат на северо-востоке, Амасья на севере.

Население 
Население — 682 919 жителей (2009).

Крупнейшие города — Йозгат (74 тыс. жителей в 2000 году), Еркёй.

Санджак Йозгат (1912 г.):

Административное деление 

Ил Йозгат делится на 14 районов:
 
 Акдагмадени (Akdağmadeni)
 Айдынджык (Aydıncık)
 Богазлыян (Boğazlıyan)
 Чандыр (Çandır)
 Чайыралан (Çayıralan)
 Чекерек (Çekerek)
 Кадышехри (Kadışehri)
 Сарайкент (Saraykent)
 Сарыкая (Sarıkaya)
 Шефаатли (Şefaatli)
 Соргун (Sorgun)
 Енифакылы (Yenifakılı)
 Еркёй (Yerköy)
 Йозгат (Yozgat)

Примечания